Альфонсине () — город в Италии, расположен в регионе Эмилия-Романья, подчинён административному центру Равенна (провинция).

Население составляет 11 739 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 109,9 чел./км². Занимает площадь 106,69 км². Почтовый индекс — 48011. Телефонный код — 00544.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (). Праздник города ежегодно празднуется 8 сентября.

Ссылки 
Официальный сайт города

Примечания 

Города Италии